Le championnat international 2016 est un tournoi de snooker se déroulant en Chine. Cette compétition est classée en catégorie classée (comptant pour le classement mondial) et se déroule du 23 au 30 octobre 2016 au Baihu Media Broadcasting Centre de Daqing.

Le tenant du titre est l'Écossais John Higgins. Il a été éliminé en quarts de finale par le Chinois Ding Junhui sur le score de 6 manches à 2.

Le vainqueur est l'Anglais Mark Selby qui bat en finale Ding Junhui sur le score de 10 manches à 1. Il remporte à cette occasion son neuvième tournoi classé.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Joueurs des quarts de finale : 
 Joueurs des huitièmes de finale : 
 Joueurs des seizièmes de finale : 
 Joueurs des trente-deuxièmes de finale : 
 Plus haut break télévisé : 
 Dotation totale :

Matchs d'invitation 
Ces matches se jouent à Daqing le 23 octobre 2016.

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu entre les 29 septembre et le  octobre 2016 au Preston Guild Hall de Preston dans le Lancashire en Angleterre. Ils ont tous été disputés au meilleur des 11 manches. Les matchs impliquant John Higgins, Ding Junhui, Liang Wenbo et Mark Selby ont eu lieu le 23 octobre 2016 à Daqing.

Centuries

Centuries non télévisés 

 138  Ken Doherty
 136  Jack Lisowski
 135  Anthony McGill
 134  Robin Hull
 130  Shaun Murphy
 130  Chen Zhe
 128, 122, 107  Ali Carter
 128, 121  Jak Jones
 127, 100  Judd Trump
 126  Mark Williams
 118  Tom Ford
 109  Martin Gould
 108  Jimmy Robertson
 106, 105  Stephen Maguire
 105  Ryan Day
 104  Hossein Vafaei Ayouri
 102  Mark Davis
 102  David Grace
 100  Stuart Carrington
 100  Michael White
 100  Ben Woollaston

Centuries télévisés 

 145  John Higgins
 145  Xu Si
 139, 136  Li Hang
 137, 136, 101  Joe Perry
 137, 133, 125, 120, 119, 108, 102, 102, 100  Judd Trump
 137, 101  Ronnie O'Sullivan
 137  Mark Joyce
 135, 129, 104, 101  Liang Wenbo
 134, 130, 125, 121, 116, 104, 102  Ding Junhui
 134, 111  John Astley
 133  Ken Doherty
 132, 127, 125, 122, 103, 100  Mark Selby
 132, 104  Stephen Maguire
 132  Tom Ford
 131, 127, 125, 101  Stuart Bingham
 130, 124, 106  Ricky Walden
 127, 101  Michael Holt
 124, 115  Kurt Maflin
 123, 107  Neil Robertson
 120  Eden Sharav
 114  Jak Jones
 114  Mark Williams
 113  Dominic Dale
 112  Wang Yuchen
 110  Akani Songsermsawad
 106, 102  Sam Baird
 106, 102  Zhou Yuelong
 105, 104  Aditya Mehta
 102  David Grace
 102  Marco Fu
 101  Ross Muir
 101  Shaun Murphy

Références 

2016
Heilongjiang
Snooker en 2016
Sport en Chine en 2016
Sport en octobre 2016